Das Herreneinzel (Rollstuhl) der French Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Gustavo Fernández.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 French Open 2020 (Rollstuhl)

Herreneinzel
2020